Georges Leygues ist der Name folgender Personen:
 Georges Leygues (1857–1933), französischer Politiker, Ministerpräsident

Georges Leygues steht zudem für:
 Georges Leygues (Kreuzer), französischer Kreuzer in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit
 Georges Leygues (Fregatte) (D640), französische Fregatte und Namensgeberin der Georges-Leygues-Klasse, Dienstzeit 1979 bis 2013 
 Georges-Leygues-Klasse, Klasse von U-Jagdfregatten der französischen Marine